Kirill Ievguenievitch Semionov - en  et en anglais :  - (né le  à Omsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Avangard Omsk, il débute dans la ligue junior russe, la MHL en 2012. Avec les Omskie Iastreby, il remporte la Coupe Kharlamov 2013. Lors de la saison 2013-2014, il joue ses premiers matchs en senior avec l'Avangard dans la KHL. De 2015 à 2017, il part s'aguérir au Metallourg Novokouznetsk avant de revenir à l'Avangard. Il remporte la Coupe Gagarine 2021 avec l'Avangard.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Maple Leafs de Toronto. Il part en Amérique du Nord et est assigné aux Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey. 
Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs de Toronto face aux Flyers de Philadelphie.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2012-2013 || Omskie Iastreby || MHL || 60|| 14|| 11|| 25|| 26|| 13|| 2|| 4|| 6|| 14
|-
| Iastreby Omsk || MHL B || 2|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Omskie Iastreby || MHL || 45|| 13|| 43|| 48|| 24|| 14|| 2|| 5|| 7|| 14
|-
| 2013-2014|| Avangard Omsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Avangard Omsk || KHL || 49|| 2|| 4|| 6|| 4|| 10|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Saryarka Karaganda || VHL || 14|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 20|| 1|| 5|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 60|| 13|| 14|| 27|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 54|| 13|| 17|| 30|| 34|| 7|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 62|| 15|| 13|| 28|| 16|| 19|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 62|| 16|| 30|| 46|| 38|| 6|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 60|| 10|| 16|| 26|| 43|| 23|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
|2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH || 9|| 1|| 8|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 8|| 1|| 3|| 4|| 4|| 13|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2022 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 2|| 1|| 3|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en octobre 1994
Naissance à Omsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie
Joueur de l'Ak Bars Kazan